Kernow ist
 der kornische Name für Cornwall
 eine XML/XSLT/XQuery-Entwicklungsumgebung